Berking steht für:
 Robbe & Berking, deutsche Besteckschmiede

Berking ist der Familienname folgender Personen:
 Helmuth Berking (* 1950), deutscher Soziologe
 Horst-Dieter Berking (1940–1999), deutscher Fußballspieler
 Matthias Berking (* 1971), klinischer Psychologe und Hochschullehrer
 Rudolf Berking-Williams (* 1978), samoanischer Kanute
 Willy Berking (1910–1979), deutscher Orchesterleiter, Posaunist und Komponist